Lopatna:
 Lopatna, Orhei
 Râul Lopatna

Toponime românești
Toponime slave